Тама́ра Григо́рьевна Аба́ева (род. , Хива, Хорезмская область, Узбекская ССР, СССР) — советский узбекский и таджикский историк-востоковед, доктор исторических наук.

Биография 
Тамара Григорьевна Абаева родилась 17 июля 1927 года в городе Хиве (ныне административный центр Хивинского района Хорезмской области Республики Узбекистан) в семье служащего Григория Абаева.

В 1951 году окончила Восточный факультет Среднеазиатского государственного университета (САГУ) в Ташкенте.

С 1956 года научный сотрудник Института востоковедения (ныне им. Абу Райхана Беруни) Академии наук Узбекской ССР.

В 1961 году успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических по теме «Очерки по история Бадахшана», в 1990 году защитила докторскую диссертацию по теме «Малочисленные народы Памиро-Гиндукушского региона Афганистана в конце XIX начале XX века».

Т. Г. Абаевой опубликовано около 70 научных трудов, среди её основных работ: «Очерки истории Бадахшана» (1964), «Памиро-Гиндукушский регион Афганистана в конце XIX начале XX века» (1987), «Малочисленные народы Памиро-Гиндукушского региона Афганистана в конце XIX начале XX века» (1990); «Составлено по данным: Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь, 1995. Шохрат Кадыров. Российско-туркестанский исторический словарь. Том 2. Рукопись. Осло, 2004.» и др..

Избранные сочинения и некоторые публикации 
 Книги
 
  Всеобщая история. Российская государственная библиотека.
  Афганистан — История, XIX—XX вв. История — Афганистан, Памиро-Гиндукушский регион (ист.), Афганистан, история. РГБ. Мичиганский университет (оцифровано 14.06.2006).
  РГБ.
  Бадахшан — История, XX в. РГБ.
 
 

 Статьи
 : Публикации [1975].
  Публикации [1975]: Архивные документы <…> были объединены в общий сборник. Пятьдесят документов касались вопросов Памира. <…> двадцать два документа в этом сборнике посвящено исмаилизму. Среди них уникальная коллекция переводов одиннадцати фирманов () Ага-хана. Сборник остался неизданным и хранится только в рукописном виде в Архивном отделе в Хороге, в Институте истории и археологии АН Таджикской ССР, в ЦГА УзССР и у академика Б. Г. Гафурова. К сожалению, куда-то пропал экземпляр, сданный в своё время Ленинградскому отделению Института востоковедения АН СССР. Ещё более печальной оказалась участь сводного отчёта о работе, проделанной во время последней служебной поездки А. В. Станишевского. Там были записи бесед с Хайдар-Шо Муборак Заде и Додо Худо Кадам Шо-Заде по истории Шугнана и Вахана, <…> Сводный отчёт был составлен примерно на двадцати печатных листах и взят Н. П. Горбуновым для перепечатки. Трагический конец Горбунова даже не дал возможности выяснить, куда затерялась рукопись. Памятью о проведённых работах остались только полевые записи в дневниках А. В. Станишевского.
  Введение. Библиография. Этносы и ареалы.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
  (Biographical Index of Russia and the Soviet Union)

Ссылки 
 Словарь Абаева Тамара Григорьевна // Новости Центральной Азии. Составлено по данным: Милибанд С. Д. Российские востоковеды. Биобиблиографический словарь, 1995.
 Ю. Е. Берёзкин, Е. Н. Дувакин. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. Абаева, Тамара Григорьевна, 1978, «К вопросу об архаичных слоях кафирской мифологии». Афганистан (вопросы истории, экономики и филологии). Отв. ред. М. А. Бабаходжаев. Ташкент: Издательство «Фан». С. 104—121.
 Абаева, Тамара Григорьевна, E-kataloog ESTER — объединённый каталог крупнейших библиотек Эстонии
 نمایه اشخاص روسی Абаева, Тамара Григорьевна

Востоковеды СССР
Востоковеды Узбекистана
Востоковеды Таджикистана
Историки СССР
Историки Узбекистана
Историки Таджикистана
Женщины-историки
Выпускники Национального университета Узбекистана